Moraz ist der Familienname folgender Personen:

 Patricia Moraz (1939–2019), französisch-schweizerische Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Patrick Moraz (* 1948), schweizerischer Progressive-Rock-Musiker